Damernas -48 kg i judo vid olympiska sommarspelen 1996 avgjordes i Atlanta i mässhallen Georgia World Congress Center.

Medaljörer

Resultat

Huvudträd

Återkval

Referenser 

Officiell rapport

Judo vid olympiska sommarspelen 1996